"A Big Piece of Garbage" ("Una enorme bola de basura" en Hispanoamérica y "Un montón de basura" en España) es el octavo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Una bola de basura lanzada al espacio en el año 2050 está por chocar contra la Tierra. El profesor quiere encontrar un método para evitar el choque y, de paso, recobrar su prestigio perdido en una reunión científica. Estrella invitada: Ron Popeil.

Voces famosas 

 Ron Popeil - él mismo

Véase también
Hechos de los episodios de Futurama

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999